Benson and Hedges Masters 1983 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 23 – 30 stycznia 1983 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 16 zawodników.

W finale turnieju Kanadyjczyk Cliff Thorburn pokonał Walijczyka Raya Reardona wynikiem 9–7.

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 W meczu pierwszej rundy rozegranym pomiędzy Billem Werbeniukiem i Alexem Higginsem został pobity rekord ilości widzów zgromadzonych w Wembley Conference Centre, których liczba wyniosła 2876.
 Najwyższy break turnieju to 128 punktów Walijczyka Terry'ego Griffithsa.

Turniej główny

Zobacz też 

 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1982/1983

Przypisy 

1983 w sporcie
Masters